Абака́н — станция Абаканского региона Красноярской железной дороги. Находится в городе Абакане, столице Республики Хакасия. Начальный пункт «Трассы мужества» Абакан — Тайшет.

История 
Основана в 1916 году при строительстве Ачинско-Минусинской железной дороги.

Дальнее следование по станции 
По состоянию на январь 2021 года по станции курсируют следующие поезда дальнего следования:

Пригородное сообщение по станции

Структурные подразделения 
• НОД-1 Абаканский регион;

• Абаканская дистанция пути;

• Абаканская дистанция электроснабжения;

• Абаканская дистанция сигнализации, централизации и блокировки;

• Абаканская дистанция гражданских сооружений;

• Эксплуатационное локомотивное депо Абакан-II;

• Эксплуатационное вагонное депо Абакан;

• Абаканский учебный центр (филиал Иркутского государственного университета путей сообщения (ГУПС);

Примечания 

Станции Абаканского региона Красноярской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Хакасии